Quader bezeichnet:

 Quader, einen nach bestimmten Vorgaben geformten geometrischen Körper
 Quader (Stein), in der Kunstgeschichte und im Bauwesen einen in der Form eines Quaders zugehauenen Naturstein

Quader ist außerdem ein männlicher Vorname, siehe Kader (Name) (Namensträger siehe dort).